Die Abkürzung FRSA bezeichnet:

 Fellow of the Royal Society of Arts, ein Namenszusatz, Bsp.: Max Mustermann, FRSA
 Front Range Seed Analysts, eine amerikanische Vereinigung renommierter Saatgutanalytiker
 Free Radical Scavenging Activity, siehe auch Scavenger (Chemie), eine chemische Reaktion
 The Federal Railroad Safety Act 1970, ein Gesetz, das die Sicherheit im Schienenverkehr regelt

Abkürzung